Ватуля Олексій Андрійович (1881–1955) — український актор; один із засновників Молодого театру (Київ); Київський драматичний театр (Кийдрамте); Перший театр Української Радянської Республіки імені Шевченка; ролі у виставах (Богдан Хмельницький, Гайдамаки).

Джерела 
 
Народились 1881
Українські актори
Померли 1955
Персоналії за алфавітом